Řídký může být:

 Řídký – obec v okrese Svitavy

příjmení
 Jaroslav Řídký (1897–1956) – český hudební skladatel, dirigent a pedagog
 Pravoslav Řídký (1907–1943) – důstojník generálního štábu československé armády ve Velké Británii
 Zdeňka Řídká (1926–1999) – česká a československá politička